Eleia bezeichnet:

 griechisch , die griechische Landschaft Elis
 Eleia (Mesopotamien), griechisch , einen Ort in Mesopotamien bei Singara, Schauplatz eines Gefechts zwischen Constantius und den Persern